Monaghan (stad), een stad in Ierland
County Monaghan, een graafschap van Ierland
Monaghan United, een Ierse voetbalclub

Personen met de achternaam Monaghan 
Dominic Monaghan, een Britse acteur
Michelle Monaghan, een Amerikaanse actrice